

Patronyme 

  (1146-1211), philologue et grammairien marocain ;
 Mohammed Ben Slimane al-Jazouli (1404-1465), soufi marocain, auteur du Dala'il al-Khayrat.

Prénom